Дъстин Лий Хофман () е един от най-изтъкнатите актьори на американското кино от края на XX век. Роден е на 8 август 1937 г. и става известен с ролята си във филма „Абсолвентът“. Печели две награди Оскар – за работата си в „Рейнман“ и „Крамър срещу Крамър“. Също така е печелил шест награди Златен глобус, три награди БАФТА и награда Еми.

Избрана филмография

Озвучаване 
 „Зебрата състезател“ (2005)
 „Легендата за Десперо“ (2008)
 „Кунг-фу панда“ (2008)
 „Кунг-фу панда 2“ (2011)
 „Кунг-фу панда 3“ (2016)

Източници

Външни препратки 

 
 
 
 Информация за Дъстин Хофман

Американски актьори и актриси
Евреи в САЩ
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Носители на награда Еми
Носители на награда Сезар
Носители на награда Ани